Cluett ist der Familienname folgender Personen:

 David Cluett (1965–2005), maltesischer Fußballtorhüter
 E. Harold Cluett (1874–1954), US-amerikanischer Politiker